I Vandeleur sono stati una prominente famiglia anglo-irlandese di origine olandese, stabilitasi a Kilrush sul finire del XVII secolo. Tra i suoi esponenti troviamo:
 Crofton Vandeleur (1735-1794) – politico, membro della Irish House of Commons
 John Ormsby Vandeleur (1765-1828) – possidente terriero e politico, membro della Irish House of Commons
 Thomas Burton Vandeleur (c. 1767-1835) – giudice
 John Ormsby Vandeleur  (c. 1767-1822) – possidente terriero e politico, membro della Irish House of Commons
 Crofton Moore Vandeleur (1809-1881) – politico, membro del Parlamento del Regno Unito
 John Ormsby Vandeleur, meglio noto come Ormsby Vandeleur (1763-1849) – militare distintosi nelle Guerre rivoluzionarie francesi e nelle Guerre napoleoniche
 John Ormsby Evelyn Vandeleur, meglio noto come Joe Vandeleur (1903-1988) – militare distintosi nell'Operazione Market Garden